|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Rabat (officieel Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2006 werd gespeeld van 15 tot en met 21 mei 2006 in de Marokkaanse stad Rabat. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Nuria Llagostera Vives was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Marion Bartoli, moest in de eerste ronde wegens zonnesteek de strijd staken.

De ongeplaatste Meghann Shaughnessy uit de Verenigde Staten won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als achtste geplaatste Slowaakse Martina Suchá in drie sets. Het was Shaughnessy's vierde WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Émilie Loit en Barbora Strýcová hadden zich dit jaar niet voor het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste Chinese duo Yan Zi en Zheng Jie won het toernooi. Nadat zij in de halve finale het vierde reekshoofd hadden uitgeschakeld, versloegen zij in de finale het als tweede geplaatste Amerikaanse koppel Ashley Harkleroad en Bethanie Mattek in twee sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. Geen van beiden had daarnaast eerdere dubbelspeltitels met andere partners.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Rabat 2006
Rabat
Sport in Rabat